Список самых высоких зданий Канады — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Канады с высотой от 180 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; Однако, они не ранжированы.

Хронология самых высоких зданий Канады 
В списке приведены здания - в определённый временной отрезок считавшиеся самыми высокими на территории Канады.

Список самых высоких зданий по городам 
<span id=endnote_2>

Ссылки